Алекса́ндр Якове́нко: Яковенко, Александр Александрович (род. 1979) — украинский хоккеист, центральный нападающий киевского клуба «АТЭК».
 Яковенко, Александр Алексеевич (род. 1977) — российский журналист и телеведущий.
 Яковенко, Александр Владимирович (род. 1954) — российский дипломат.
 
 Яковенко, Александр Павлович (род. 1987) — украинский футболист, полузащитник.
 Яковенко, Александр Свиридович (1913—1944) — Герой Советского Союза.